Юрий Михайлович Бабкин — российский учёный в области морской радиолокации, лауреат Государственной премии СССР (1974).

Биография 
Родился 18 марта 1930 года в Москве.

Окончил Московский энергетический институт (1954).

С 1948 года работал в «Альтаире»: техник, старший техник, инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник сектора, ведущий научный сотрудник.

Главный конструктор:
 РЛ системы управления «Муссон» ракетного комплекса УРПК-4 (1972).
 РЛ системы управления «Раструб» ракетного комплекса УРК-5 (1982).
 НИЭР по созданию экспериментального образца многофункционального радиолокатора на быстровращающихся антеннах, обеспечивающего непрерывный обзор пространства, обнаружение, опознавание воздушных целей и точное их сопровождение с высоким темпом обновления информации (1986).

Участвовал в разработке корабельных радиолокационных систем: РЛС сопровождения и управления артустановками универсального калибра «Якорь» (1951), «Турель» (1955); РЛС обнаружения и целеуказания «Ангара» (1959); РЛ системы наведения ЗУР ЗРК «Волна» (1962), «Шторм» (1965).

Автор метода синтеза многофункционального корабельного радиолокатора.

Кандидат (1964), доктор (1989) технических наук. Старший научный сотрудник (1975).

Сочинения
 Синтез радиолокатора для малого корабля / [Ю. М. Бабкин и др.]; под ред. Ю. М. Бабкина. — М. : изд-во МЭИ, 2004. — 94, [1] с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 5-7046-1173-7 : 500
 Синтез многофункционального радиолокатора / Ю. М. Бабкин, В. А. Балагуровский. — Москва : Изд-во МЭИ, 2006. — 108 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-7046-0006-9

Звания и награды 
Лауреат Государственной премии СССР (1974). Награждён орденами «Знак Почёта» (1963), Трудового Красного Знамени (1971) и медалями.

Источники 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.
 Бабкин Юрий Михайлович (18.03.1930, Москва). Ученый в области морской радиолокации.